USS Chicopee ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Chicopee (1863)
 USS Chicopee (AO-34)